Та́сев () — болгарская фамилия. Известные носители:

 Тасев, Атанас (1931—2009) — болгарский кинооператор.
 Тасев, Илия (род. 1956) — епископ Болгарской православной церкви на покое, епископ Месемврийский.
 Тасев, Тони (род. 1994) — болгарский футболист.